Anteu fou un escultor grec.
 Anteu era a la mitologia un fill de Posidó.
 Anteos fou un metge grec del segle I aC.